«Жизнь и приключения четырёх друзей» — детский художественный фильм из четырёх историй режиссёра Олега Ерышева по сценарию Юзефа Принцева, снятый на студии «Лентелефильм» по заказу Ленинградского комитета по телевидению и радиовещанию в 1980—1981 годах.

Сюжет 
Две собаки Бубрик и Фрам познакомились с умным котом по имени Светофор и собакой Тошкой. Хозяин Бубрика и Фрама оставил их на даче у друга на время командировки. И там происходит знакомство друзей. Бубрик отправляется на поиски хозяина и за ним идут его друзья. И теперь им предстоит пережить много приключений, прежде чем они снова встретят своего хозяина Егеря и его друга Полярника, и вернутся домой.

В ролях 
 Катя Кишмерешкина — Катя
 Пётр Шелохонов — Егерь
 Ефим Каменецкий — Полярник
 Михаил Светин — Вор
 Евгений Тиличеев — сообщник Вора
 Никита Ерышев — мальчик с собакой
 Андрей Хилько
 Лев Лемке — голоса животных, а так же в роли соседа в третьей истории
 Валерий Быченков
 Елена Дриацкая — голос
 Бубрик — эрдельтерьер Чингиз
 Фрам — восточно-европейская овчарка Янко
 Тошка — дворняжка Тошка
 Светофор — коты Барсик и Васька

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Олег Ерышев, Юзеф Принцев
 Режиссёр — Олег Ерышев
 Оператор — Роман Черняк
 Художник — Константин Дмитраков
 Композитор — Игорь Цветков
 Звукооператор — Г. Сайдаковская

Ссылки 
 
 
 Zhizn i priklyucheniya chetyrekh druzei (Die Abenteuer der vier Strolche)
 «Жизнь и приключения четырёх друзей» на сайте «Видеогид»
 «Жизнь и приключения четырёх друзей» на сайте «Очаково—Фильм»
 «Жизнь и приключения четырёх друзей» на сайте Film.ru

Телефильмы СССР 1981 года
Фильмы студии «Лентелефильм»
Детские телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы о собаках
Фильмы о кошках
Фильмы о говорящих животных